Bērziņš (diminutiv form af navneordet "bērzs" – birk) er et populært lettisk efternavn.

Efternavnet kan henvise til:

 Aldis Berzins – amerikansk volleyballspiller.
 Armands Bērziņš – hockeyspiller.
 Boriss Bērziņš – kunstner.
 Eduards Bērziņš – soldat og tjekist.
 Gaidis Bērziņš – jurist og politiker.
 Gunārs Bērziņš – karrikaturtegner.
 Gundars Bērziņš – politiker.
 Indulis Bērziņš historiker og politiker.
 Jānis Bērziņš:
 Jānis Bērziņš (atomfysiker) – atomfysiker.
 Jānis Bērziņš (biskop) – biskop.
 Jānis Bērziņš (folkerådsmedlem) – folkerådsmedlem.
 Jānis Bērziņš (historiker) – historiker.
 Jānis Bērziņš (skiskytte) – skiskytte.
 Kaspars Bērziņš – basketballspiller.
 Ludis Bērziņš – folkemindesamler, folklorist.
 Miervaldis Bērziņš (kendt under pseudonymet Miervaldis Birze) – læge og forfatter.
 Reinholds Bērziņš – soldat og sovjetisk politiker.
 Rihards Bērziņš – grundlægger af Letlands første nyhedsagentur LETA.
 Uldis Bērziņš – digter og oversætter.
 Arnolds Bērzs-Bērziņš (kendt under pseudonymet Linards Tauns) – udlands-lettisk digter.

Lokaliteter
 Bērziņš (Cenu pagasts) — lokalitet i Cenu pagasts.

Se også 
 Bērziņu pagasts
 Andris Bērziņš
 Artūrs Bērziņš